Albrecht Pfister (c. 1420 – c. 1466), imprimeur allemand
 Albrecht Pfister (1934-), mathématicien allemand
 Christian Pfister (1857-1933), historien français
 Christian Pfister (1944-), historien suisse
 Daniel Pfister (1986-), lugeur autrichien
 Elsa Pfister (1893-1955), artiste-peintre alsacienne
 Ernst Pfister (1947-2022), homme politique allemand
 Ernst Hugo Heinrich Pfitzer (1846-1906), botaniste allemand de l’université d’Heidelberg
 Gérard Pfister (1951-), poète et écrivain français
 Hank Pfister (1953-), joueur de tennis américain
 Hans-Jörg Pfister, dit Joko Pfister (1951-), joueur de football suisse
 Nadia Pfister (1995-), joueuse de squash suisse
 Oskar Pfister (1873-1956), pasteur et pédagogue suisse
 Otto Pfister (1937-), joueur et entraîneur de football allemand
 Phil Pfister (1971-), homme fort américain
 Philippe Pfister (1972-), joueur de kayak-polo international français
 Stéphanie Pfister (1982-), dessinatrice, graphiste et écrivain vaudoise
 Theophil Pfister (1942-), personnalité politique suisse
 Thierry Pfister (1945-), journaliste, écrivain et homme politique français
 Wally Pfister (1961-), directeur de la photographie américain

Bâtiments 
 La maison Pfister de Colmar
 The Pfister Hotel, un hôtel américain situé à Milwaukee, dans le Wisconsin

Patronyme alsacien
Patronyme lorrain